Александр Коршунов:
 
 Коршунов, Александр Станиславович (род. 1956) — советский и российский журналист, издатель, теле- и радиоведущий.
 Коршунов, Александр Фомич (1924—1991) — белорусский советский литературовед, текстолог.